Santos Ochoa es una cadena de librerías de España. Fue fundada en 1915 y está presente en siete comunidades autónomas. Cuenta con un equipo humano de 80 personas repartidas por La Coruña, Alcañiz, Barcelona, Benidorm, Huesca, Orihuela, Salamanca, Soria, Torrevieja, Tudela y Logroño (tienda central). Su forma de gestión es mediante franquicia. El director general es Fernando Ochoa.

Características 
Santos Ochoa se caracteriza por tener además de las secciones de libros, papelería, discos, informática, escritura, regalos, prensa y cafetería.

Tiendas

La Coruña
Inaugurada en el año 2013, está situada en la planta baja del Centro Comercial Marineda City y dispone de 200 m².

Alcañiz
Inaugurada en el año 2013 su padrino es el escritor Javier Sierra.

Barcelona
Inaugurada en el año 2008.

Huesca
Inaugurada en el año 2010. Cuenta con dos tiendas.

Orihuela-Costa
Inaugurada en el año 2012.

Soria

Torrevieja

Tudela

Logroño

A Coruña

Salamanca
(Inaugurada en 2016)

Benidorm
(Inaugurada en 2021)

Referencias

Enlaces externos 
 Página web oficial de Santos Ochoa

Librerías de España
Empresas fundadas en 1915